Titre d'œuvre :
 Trick, un film américain réalisé par Jim Fall en 1999 ;
 Trick, un film japonais et Trick, une série télévisée japonaise, réalisés par Yukihiko Tsutsumi ;
 Trick, un film canadien réalisé par Patrick Lussier en 2019 ;
 Trick, un film polonais réalisé par Jan Hryniak en 2010 ;
 Tricks, un roman de Renaud Camus publié en 1978 ;
 Trick, un album de Kumi Kōda.

Autre :
 Trick, une figure acrobatique d'un sport de glisse

Homonymie de titre